Příjmení Niedoba nese více různých osobností:

 Hildegarda Niedobová (1947–2012) – česká a československá politička
 Vladislav Niedoba (* 1950) – český menšinový aktivista polské národnosti a politik
 Władysław Niedoba (1914–1999) – polský scenárista, režisér, divadelní herec a animátor společenského dění a kultury na Těšínsku